Bételgeuse peut faire référence à :

Astronomie 
 Bételgeuse est une étoile de la constellation d'Orion ;

Arts

Cinéma 
 Bételgeuse, nom québécois du film américain Beetlejuice de Tim Burton, sorti en 1988.

BD 
 Le cycle de Bételgeuse comprend cinq albums de bande dessinée de Leo faisant partie de la série Les Mondes d'Aldébaran ;

Architecture 
 L'immeuble Bételgeuse, un immeuble le style moderniste situé à Arâches-la-Frasse dans le département français de la Haute-Savoie.

Transports 
 Le Bételgeuse, un pétrolier qui explosa le  dans la baie de Bantry au sud-ouest de l'Irlande, où se trouve le plus important terminal pétrolier de ce pays, faisant  ;